Juan Lozano se puede referir a:
 Juan Lozano Lozano, O.S.A. (1610-1679): obispo español.
 Juan Lozano Santa (1731-1808): historiador de la Región de Murcia, España.
 Juan Esteban Lozano de Torres (1779-1831): político español.
 Juan Lozano Ruiz (1901-1936): ingeniero y político socialista español.
 Juan Lozano y Lozano (1902-1979): periodista y político colombiano. 
 Juan Manuel Lozano Mejía (1929–2007): científico mexicano, director de la facultad de ciencias de la UNAM.
 Juan Lozano Rico (1933-): escritor español, también conocido como Carlos de Santander.
 Juan Manuel Lozano Gallegos (1954-): inventor mexicano especializado en el área aeroespacial.
 Juan Lozano Ramírez (1964-): periodista, abogado y político colombiano.
 Juan Ricardo Lozano (1965-): actor y humorista colombiano.